— японская сэйю и певица.

Биография 

Кито родилась 16 октября 1994 года в префектуре Айти. Дебютировала в качестве актрисы озвучивания в 2014 году. Работает на агентство Pro-Fit. Первую главную роль сыграла в аниме Time Bokan 24 (2016). Хобби в её официальном профиле на сайте агентства включают рисование и пение. Была названа лучшей актрисой согласно Newtype Anime Awards 2018—2019.

В 2019 году дебютировала с Pony Canyon как певица.

Роли

Аниме-сериалы

Фильмы 
 «Истребитель демонов: Поезд „Бесконечный“» (2020) — Нэдзуко Камадо

Видеоигры 
 Fitness Boxing 2 (2020) — Карен
 Genshin Impact (2020) — Барбара

Дискография

Синглы

Альбомы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Акари Кито 

Актрисы озвучивания Японии